Quintus Servilius Caepio (consul in 140 v.Chr.) (181 v.Chr.-112 v.Chr.), Romeins generaal en politicus;
 Quintus Servilius Caepio (consul in 106 v.Chr.), Romeins politicus;
 Quintus Servilius Caepio (proconsul in 90 v.Chr.) (?-90 v.Chr.), Romeins politicus; 
 Quintus Servilius Caepio (quaestor) (97 v.Chr.-67 v.Chr.), Romeins politicus.
 Quintus Servilius Caepio (nonkel van Brutus) (?-59 v.Chr.), nonkel van Brutus